Шехани — это название нуристанского языка, на котором говорят на перевале Брогил в Читрале . Об этом языке известно немногое, но предполагается, что это разновидность языка ката-вари .  Это один из языков Читрала .  В настоящее время для Шехани разрабатываются латинский и арабский шрифты. ·  Ховарское название для этого "Шейхвар" , что означает "Язык шейхов". В настоящее время он находится под угрозой исчезновения из-за изоляции от других нуристанских языков и непосредственной близости к дардским и иранским языкам .  Сорт Камвири Шехани называется Шеханивар.

Применение 
Название "Шехани" используется для восточного диалекта ката-вари. Но поскольку Камвири в Читрале заимствует много слов из Шехани, он также называется Камвири и теперь очень близок.  Шехани известен как "Шейхвар" в Ховаре, а Камвири известен как "Шеханивар".

Алфавит 
Абдуррахман Л. Рунди вместе с FLI создал алфавит и систему письма на арабском языке насталик с 26 июня 2022 года.

использованная литература 

Нуристанские языки
Хайбер-Пахтунхва
Языки Афганистана
Языки Пакистана